Seznam armad z zaporedno številko 44.

Seznam 
 44. armada (Japonski imperij)
 44. armada (ZSSR)

Glej tudi